Kälstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kälstjärnen, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun,  (6,03 ha)
Kältjärnen, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Kältjärnen, sjö i Umeå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn